Сергей Алексеевич Липинец (род. 23 марта 1989, Мартук, Казахстан) — российский и казахстанский боксёр-профессионал и кикбоксер. Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион России среди любителей и профессионалов, призёр чемпионата мира, чемпион мира и России среди профессионалов по версии WAKO PRO. В профессиональном боксе чемпион мира по версии IBF (2017—2018) в 1-м полусреднем весе.

Биография 
«Я родился в Казахстане — село Мартук Актюбинской области, там проживают сейчас мои бабушка, дедушка и очень много родственников. Пусть казахов не смущает моя фамилия — на самом деле, я чистокровный казах. Свою фамилию я оставил от отчима… Дедушка сказал даже, что мы из племени уак, Средний жуз». «Моя мама — казашка, отчим — русский. Большую часть детства я жил у бабушки в Москве, а в шестом классе я переехал в город Озеры, Московская область».

С февраля 2015 года Сергею Липинцу присвоено звание «Почётный гражданин Озёрского муниципального района» Московской области (Решение от 17.02.2015 г. № 173/35), информация о нём внесена в Книгу почёта г. Озёры и местный краеведческий музей.

Карьера в кикбоксинге 
Становился чемпионом России, Европы и мира среди профессионалов по версии WAKO PRO (фул-контакт).

Карьера в профессиональном боксе 
В профессиональном боксе дебютировал 25 апреля 2014 года, одержав победу по очкам.

Некоторое время сотрудничал с промоутерской компанией «Мир бокса» Андрея Рябинского. В ноябре 2015 года подписал контракт с .

10 декабря 2016 года нокаутировал в 8-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в лёгком весе австралийца . Стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в 1-м полусреднем весе.

Чемпионский бой с Акихиро Кондо 
4 ноября 2017 года победил единогласным решением судей японца Акихиро Кондо и завоевал вакантный титул чемпиона мира в 1-м полусреднем весе по версии IBF.

Бой с Майки Гарсией 
10 марта 2018 года состоялась защита титула чемпиона по версии IBF, в которой Сергей потерпел первое поражение в своей карьере. Противником россиянина стал чемпион мира в лёгком весе не имеющий поражений американец Майки Гарсия. Сергей начал бой в своей манере, низко опустив голову, и идя вперед. Гарсия контролировал весь ход поединка и спокойно победил по окончании 12 раундов единогласным решением судей. В середине боя Сергей даже оказался в нокдауне. В отличие от ожиданий экспертов, Майки доставал Сергея в основном не правым прямым, а левым сбоку. Гарсия стал чемпионом мира в четвёртой весовой категории.

24 марта 2019 года нокаутировал в 10-м раунде экс-чемпиона мира в двух весовых категориях американца Ламонта Питерсона.

Чемпионский бой с Кустио Клейтоном 
25 июня 2020 года стало известно, что Липинец получил титульный бой за пояс IBF в полусреднем весе с узбекистанским боксером Кудратилло Абдукахоровым в сентябре 2020 года. Абдукахоров снялся с поединка, так как у него возникли проблемы с получением американской визы. Его место занял канадец . В бою между Липинцом и Клейтоном на кону стоял вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF. Поединок завершился вничью.

10 апреля 2021 года проиграл нокаутом в 6-м раунде не имеющему поражений американцу Джарону Эннису.

На 20 августа 2022 года был запланирован бой между экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях американцем Эдриэном Бронером и экс-чемпионом мира в лёгком весе американцем Омаром Фигероа. В рамках этого же вечера Липинец должен был встретиться с малоизвестным Карлосом Портильо. Бронер снялся с боя за несколько дней до события из-за психологических проблем. Липинец согласился заменить его в бою против Фигероа. Сергей одержал досрочную победу — в 8-м раунде угол Фигероа снял своего боксёра с боя.

Статистика профессиональных боёв

Титулы в профессиональном боксе

Региональные 
 Титул WBC International Silver в 1-м полусреднем весе (2014).
 Титул WBC Latino в 1-м полусреднем весе (2015).
 Титул WBO Inter-Continental в полусреднем весе (2019—2020).
 Титул WBC Silver в 1-м полусреднем весе (2022—).

Мировые 
 Чемпион мира в 1-м полусреднем весе по версии IBF (2017—2018).

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в первом полусреднем весе

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации бокса России
 Профиль на сайте Московской федерации кикбоксинга
 Сергей Липинец — страница на сайте vRINGe.com
 Новости о Сергее Липинце на сайте AllBoxing.RU

Боксёры России
Боксёры Казахстана
Кикбоксеры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Чемпионы мира по кикбоксингу
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы Международной боксёрской федерации